Mighty Mouse puede referirse a:
 Súper Ratón: El personaje de dibujos animados llamado en inglés Mighty Mouse.
 Mighty Mouse (informática): el primer ratón multibotón fabricado y comercializado por Apple Computer.